La Communauté de l'Anneau est, dans le roman Le Seigneur des anneaux de , la troupe des neuf héros formée pour aller détruire l'Anneau unique. De fait,   est le titre de plusieurs œuvres :
 la traduction par Francis Ledoux du premier tome du roman Le Seigneur des anneaux, publié en 1954 ;
 Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l’anneau, adaptation cinématographique du livre réalisée par Peter Jackson (2001) ;
 La Communauté de l'anneau, jeu vidéo basé sur le film de Peter Jackson (2002).